Prefettura di Iwate – prefettura del Giappone
 Iwate (Iwate) – centro abitato del Giappone
 Iwate (incrociatore) – incrociatore della Marina giapponese
 19691 Iwate – asteroide della fascia principale